Standenat ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Standenat (1913–1992), österreichischer Diplomat
 Yuri Standenat (* 1940), österreichischer Diplomat